Скульпту́ра «Ро́дина-мать зовёт!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Одна из самых высоких статуй мира, высочайшая статуя России (без постамента — самая высокая статуя в мире на момент постройки и в течение последующих 22 лет).

Общая информация 
Работа скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина представляет собой многометровую фигуру женщины, шагнувшей вперёд с поднятым мечом. Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом.

В 1959—1967 годах по проекту и под непосредственным руководством скульптора был сооружён мемориальный ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде (совместно со скульпторами М. С. Алешенко, В. Е. Матросовым, В. С. Зайковым, Л. М. Майстренко, А. Н. Мельником, В. А. Маруновым, В. С. Новиковым, А. А. Тюренковым; архитекторами Я. Б. Белопольским, В. А. Дёминым, Ф. М. Лысовым и др.; руководитель группы инженеров — Н. В. Никитин). 

Строительство монумента было начато в мае 1959 года и завершено 15 октября 1967 года. Скульптура на момент создания была самым высоким в мире изваянием. Реставрационные работы на Главном монументе памятника-ансамбля проводились дважды: в 1972 и 1986 годах; в частности, в 1972 году был заменён меч.

Наиболее вероятно, что фигуру скульптор лепил с спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе, а лицо — с жены Веры. По разным данным, для скульптуры также позировали Анастасия Антоновна Пешкова, Валентина Изотова или Екатерина Гребнева. Также существует мнение, что статуя имеет параллели с фигурой «Марсельезы» на триумфальной арке в Париже.

Символизм 
В 1975 году в газете «Известия» отмечалось, что тема меча связывает монумент «Тыл — фронту» в Магнитогорске с монументальным ансамблем на Мамаевом кургане в Волгограде и памятником в Трептов-парке в Берлине («Воин-освободитель»):
Монументальный ансамбль в Магнитогорске завершит эту величественную скульптурную трилогию о подвигах и героизме советского народа.

С 2000 года силуэт скульптуры присутствует на гербе и флаге Волгоградской области.

Технические данные 

Скульптура сделана из предварительно напряжённого железобетона — 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций (без основания, на котором она стоит).

Общая высота памятника — 85 метров (сама скульптура), 87 метров (скульптура с установочной плитой). Он установлен на бетонном фундаменте глубиной 16 метров. Высота женской фигуры без меча — 52 метра. Масса памятника — свыше 8 тысяч тонн.

Статуя стоит на плите высотой 2 метра, которая покоится на главном фундаменте. Этот фундамент высотой 16 метров, однако его почти не видно — большая его часть скрыта под землёй.

Скульптура полая. Внутри вся статуя состоит из отдельных ячеек-камер, как комнаты в здании. Толщина железобетонных стен скульптуры составляет 25—30 сантиметров. Жёсткость каркаса поддерживают 117 металлических тросов (с учётом двух шлейфов — по 4 троса в каждом, и камеры натяжения — 10 металлических тросов), постоянно находящихся в натянутом состоянии.

Меч длиной 33 метра и весом 14 тонн был первоначально сделан из нержавеющей стали, обшитой листами титана. Огромная масса и высокая парусность меча, обусловленная его колоссальными размерами, вызывали сильное раскачивание меча при воздействии ветровых нагрузок, что приводило к возникновению избыточного механического напряжения в месте крепления руки, держащей меч, к телу скульптуры. Деформации конструкции меча также вызывали перемещения листов титановой обшивки, создавая неприятный для слуха звук гремящего металла. Поэтому в 1972 году клинок заменили на другой — целиком состоящий из стали,— а в верхней части меча предусмотрели отверстия, позволившие уменьшить его парусность. Железобетонная конструкция скульптуры была укреплена в 1986 году по рекомендации экспертной группы НИИЖБ под руководством Р. Л. Серых.

Расчёты устойчивости конструкции выполнены Н. В. Никитиным.

В марте 1965 года Госстрой СССР выдал рекомендацию усилить стоящий на обводнённой толще майкопских глин фундамент скульптуры для предотвращения «сползания» в сторону Волги. В 2013 году архитектор Владимир Церковников направил министру культуры Владимиру Мединскому открытое письмо с опасениями о сползании фундамента и возможном обрушении скульптуры. Директор музейного комплекса Александр Васин отверг эти опасения.

Реставрация 

Проект реставрации статуи подготавливался с 2008 по 2016 годы.
В октябре 2010 года начались работы по обеспечению безопасности статуи; это был последний частичный её ремонт. В 2017 году проводились противоаварийные работы: были заменены канаты внутри статуи, обеспечивающие её устойчивость, отремонтированы внутренние помещения, заменены освещение и система пожаротушения.

В марте 2019 года началась реставрация внешней поверхности статуи, которую завершили в мае 2020 года к 75-й годовщине Победы. Для этого вокруг скульптуры были созданы 30 ярусов строительных лесов высотой 60 метров и весом 270 тонн. Основные цели — очистка статуи от грязи и мха, возвращение ей первоначального цвета и заделка трещин в бетоне, общая длина которых, по подсчётам реставраторов, составила 13 километров. Кроме того, произведено восстановление частей заржавевшей арматуры. Столь масштабная комплексная реставрация памятника проводилась впервые.

Сравнение с другими статуями 
 Скульптура «Родина-мать зовёт!» занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая на тот момент скульптура-статуя в мире. Её высота — 52 метра, длина руки — 20 и меча — 33 метра. Общая высота скульптуры — 85 метров. Вес монумента — 8 тысяч тонн, а меча — 14 тонн (для сравнения: Статуя Свободы в Нью-Йорке в высоту 46 метров; Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро 38 метров). С момента постройки до строительства статуи Единства в 2018 году была самой высокой нерелигиозной статуей в мире.

Галерея

См. также 
 «Родина-мать» (Киев)
 «Родина-мать» (Санкт-Петербург)

Примечания

Ссылки 

 Родина-мать: история создания, фотографии
 Возведение «Родины-Матери»
 Информация о мемориальном комплексе на сайте «Госсимволика»
 Косметика для Родины-матери
 
 Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» (сайт Музея-заповедника «Сталинградская битва»)

Мамаев курган
Памятники Сталинградской битвы в Волгограде
Памятники СССР
Скульптуры 1967 года
Воительницы в культуре
Здания и сооружения, построенные в 1967 году в России
1967 год в Волгоградской области
Железобетонные конструкции